Gerstmayer ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Gerstmayer (* um 1525/30), Abt des Klosters Neresheim
 Hermann Gerstmayer (1886–1961), deutscher Schriftsteller
 Josef Gerstmayer (1801–1870), österreichischer Landschaftsmaler, siehe Josef Gerstmeyer